Ву́лиця Суво́рова — назва вулиць у країнах колишнього СРСР.

Київ:
 Вулиця Суворова (Київ, Дарницький район);
 Вулиця Суворова (Київ, Деснянський район);
 Вулиця Суворова — вулиця в Краматорську.
 Вулиця Суворова — вулиця в Харкові.
 Вулиця Суворова — вулиця в Херсоні.
 Вулиця Суворова — вулиця в Шахтарську

 Вулиця Суворова — колишня назва вулиці Козацька у місті Арциз.
 Вулиця Суворова — колишня назва вулиці Віталія Незаписенка у місті Балта.
 Вулиця Суворова — колишня назва вулиці Івана Ґонти у Барі.
 Вулиця Суворова — колишня назва Бузкової вулиці у Березному.
 Вулиця Суворова — колишня назва вулиці Івана Виговського у Бершаді.
 Вулиця Суворова — колишня назва вулиці Левка Лук'яненка у Білій Церкві.
 Вулиця Суворова — колишня назва вулиці Василя Стуса у місті Білопілля.
 Вулиця Суворова — колишня назва вулиці Європейська у місті Біляївка.
 Вулиця Суворова — колишня назва вулиці Гетьмана Сагайдачного у місті Богодухів.
 Вулиця Суворова — колишня назва Покровської вулиці у Борисполі.
 Вулиця Суворова — колишня назва вулиці Петра Болбочана в Броварах.
 Вулиця Суворова — колишня назва вулиці Трояндова у місті Васильків.
 Вулиця Суворова — колишня назва вулиці Василя Симоненка у місті Ватутіне.
 Вулиця Суворова — колишня назва Сонячної вулиці у Вишневому.
 Вулиця Суворова — колишня назва вулиці Миколи Стаховського у Вінниці.
 Вулиця Суворова — колишня назва вулиці Петра Сагайдачного у місті Волочиськ.
 Вулиця Суворова — колишня назва вулиці Дмитра Вишневецького у місті Городок.
 Вулиця Суворова — колишня назва Озерної вулиці у Гребінках.
 Вулиця Суворова — колишня назва вулиці Алана Шепарда у місті Дніпро.
 Вулиця Суворова — колишня назва вулиці Зоряної у Дунаївцях.
 Вулиця Суворова — колишня назва вулиці В'ячеслава Чорновола у місті Жашків.
 Вулиця Суворова — колишня назва вулиці Петра Дорошенка у місті Заводське.
 Вулиця Суворова — колишня назва вулиці Олександра Пивоварова у Запоріжжі.
 Вулиця Суворова — колишня назва вулиці Герася Соколенка у Ізяславі.
 Вулиця Суворова — колишня назва вулиці Симона Петлюри у місті Ізюм.
 Вулиця Суворова — колишня назва вулиці Виговського у Ірпіні.
 Вулиця Суворова — колишня назва вулиці Пилипа Орлика у місті Іршава.
 Вулиця Суворова — колишня назва вулиці Павла Скоропадського у місті Кам'янець-Подільський.
 Вулиця Суворова — колишня назва вулиці Михайла Омеляновича-Павленка у Києві.
 Вулиця Суворова — колишня назва вулиці Григорія Сковороди у місті Камінь-Каширський.
 Вулиця Суворова — колишня назва вулиці Троїцької у місті Кам'янське.
 Вулиця Суворова — колишня назва вулиці Вільна у місті Ківерці.
 Вулиця Суворова — колишня назва вулиці Свободи у місті Кодима.
 Вулиця Суворова — колишня назва вулиці Благовісна у місті Козятин.
 Вулиця Суворова — колишня назва вулиці Ніла Хасевича у Костополі.
 Вулиця Суворова — колишня назва вулиці Юрія Чиркова у смт. Королево.
 Вулиця Суворова — колишня назва вулиці Затишної у місті Коростень.
 Вулиця Суворова — колишня назва вулиці Долина у місті Коростишів.
 Вулиця Суворова — колишня назва вулиці Сергія Гондюка у місті Корсунь-Шевченківський.
 Вулиця Суворова — колишня назва вулиці Євгена Коновальця у місті Красилів.
 Вулиця Суворова — колишня назва вулиці Максима Кривоноса у місті Кременчук.
 Вулиця Суворова — колишня назва вулиці Наталії Бракер у місті Кропивницький
 Вулиця Суворова — колишня назва вулиці Івана Сірка у місті Лебедин
 Вулиця Суворова — колишня назва вулиці Андрія Лівицького у місті Лубни.
 Вулиця Суворова — колишня назва вулиці Степана Бандери у Луцьку.
 Вулиця Суворова — колишня назва вулиці Івана Котляревського у Любомль.
 Вулиця Суворова — колишня назва вулиці Івана Мазепи у Малої Висці.
 Вулиця Суворова — колишня назва вулиці 10 ОГШБ у місті Малин.
 Вулиця Суворова — колишня назва вулиці Патріотична у місті Марганець.
 Вулиця Суворова — колишня назва вулиці Козацької у місті Могилів-Подільський.
 Вулиця Суворова — колишня назва вулиці Василя Цібере у Мукачево.
 Вулиця Суворова — колишня назва вулиці Садова у смт. Нова Водолага.
 Вулиця Суворова — колишня назва вулиці Бузкової у місті Новоград-Волинський.
 Вулиця Суворова — колишня назва вулиці Комунальна у місті Носівка.
 Вулиця Суворова — колишня назва Приморської вулиці у Одесі.
 Вулиця Суворова — колишня назва вулиці Олександра Олеся в Олевську.
 Вулиця Суворова — колишня назва вулиці Спаська у місті Павлоград.
 Вулиця Суворова — колишня назва вулиці Ярослава Мудрого у місті Перечин.
 Вулиця Суворова — колишня назва вулиці Скіфська у місті Переяслав.
 Вулиця Суворова — колишня назва вулиці Прилуцької у місті Пирятин.
 Вулиця Суворова — колишня назва Ранкової вулиці у Піщанці.
 Вулиця Суворова — колишня назва вулиці Сагайдачного у місті Подільськ.
 Вулиця Суворова — колишня назва вулиці Генерала Григоренка у Полонному.
 Вулиця Суворова — колишня назва вулиці Пилипа Орлика у місті Почаїв.
 Вулиця Суворова — колишня назва Соборної вулиці у Рогані.
 Вулиця Суворова — колишня назва вулиці Івана Сірка у місті Рожище.
 Вулиця Суворова — колишня назва вулиці Миру у смт. Романів.
 Вулиця Суворова — колишня назва вулиці Щаслива у місті Ромни.
 Вулиця Суворова — колишня назва вулиці Степана Бандери у місті Сарни.
 Вулиця Суворова — колишня назва Чорноморівської вулиці у Світловодську.
 Вулиця Суворова — колишня назва вулиці Покровська у місті Сновськ.
 Вулиця Суворова — колишня назва вулиці Січових Стрільців у Сокирянах.
 Вулиця Суворова — колишня назва вулиці Максима Березовського у місті Суми.
 Вулиця Суворова — колишня назва вулиці Петра Дерещука у місті Тальне.
 Вулиця Суворова — колишня назва вулиці Томаша Масарика у Тячеві.
 Вулиця Суворова — колишня назва вулиці Соломії Крушельницької у місті Умань.
 Вулиця Суворова — колишня назва вулиці Назарія Яремчука у місті Хмельницький
 Вулиця Суворова — колишня назва вулиці Преображенської у місті Хуст.
 Вулиця Суворова — колишня назва вулиці Тимофія Рудяка у місті Фастів.
 Вулиця Суворова — колишня назва вулиці Олександра Петрищука у місті Чернівці.
 Вулиця Суворова — колишня назва вулиці Троїцької у місті Чернігів.
 Вулиця Суворова — колишня назва вулиці Олега Ремінного у місті Шпола.
 Вулиця Суворова — колишня назва Гетьманської вулиці у Ямполі.

Вулиця Суворова — вулиця в Бійську.
 Вулиця Суворова — вулиця у Вічузі.
 Вулиця Суворова — вулиця у Володимирі.
 Вулиця Суворова — вулиця у Воронежу.
 Вулиця Суворова — вулиця в Іванові.
 Вулиця Суворова — вулиця в Іжевську.
 Вулиця Суворова — вулиця в Ішимбай.
 Вулиця Суворова — вулиця в Йошкар-Олі.
 Вулиця Суворова — вулиця в Кемерово.
 Вулиця Суворова — вулиця в Коломні.
 Вулиця Суворова — вулиця в Липецьку.
 Вулиця Суворова — вулиця в Невинномиську.
 У Саранську:
 Вулиця Суворова.
 Вулиця Суворова (Миколаївка).
 Вулиця Суворова — вулиця в Сарові.
 Вулиця Суворова — вулиця в Сочі.
 Вулиця Суворова — вулиця в Уфі.

Вулиця Суворова — вулиця в Гомелі.

Див. також 
 Провулок Суворова (Київ)

Вулиці, названі на честь людей